Трос может означать:
 Трос — канатно-верёвочное изделие.
 Трос в древнегреческой мифологии — царь Трои.
 Трос — коммуна во Франции, департамент Од.
 (18281) Трос — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.
 Трос дистанционного управления (ТДУ) (боуден-трос) — устройство для гибкой передачи механических усилий в системах управления машин (от элементов управления к исполнительным механизмам).

См. также 
 Спусковой тросик
 Тормозной тросик

Примечания